Князь Владимир Сергеевич Голицын ( — , Москва) — тайный советник, генерал-майор, участник Наполеоновских войн и Кавказских походов; знакомый Пушкина и Лермонтова, известный меломан и музыкант.

Служба 
Младший из десяти сыновей генерала Сергея Фёдоровича Голицына и племянницы Потемкина Варвары. Начал службу в Министерстве коммерции и в 1810 году был пожалован в камер-юнкеры.

С началом Отечественной войны поступил корнетом в 3-й Уланский казачий полк; был произведён в поручики. Участвовал в сражениях при Лютцерне, Бауцене, Рейхенбахе, Лейпциге; за бой под Мангеймом получил орден Св. Георгия 4-й ст. и произведён в штабс-ротмистры, после чего был переведён в лейб-гвардии Конно-егерский полк. При взятии Парижа Голицын был тяжело ранен пулей в щиколотку правой ноги, и рана эта никогда не закрывалась.

29 января 1817 года Голицын был пожалован флигель-адъютантом императора Александра I, в следующем году произведён в капитаны, в 1819 году — в майоры с переводом в Переяславский конно-егерский полк, стоявший в Тамбове; в
1823 году был переведён в Нижегородский драгунский полк, которым командовал с
1827 года в чине полковника, который потом передал новому командиру — Н. Н. Раевскому. Участвовал в разных экспедициях на Кавказе, где был ранен в плечо.

В 1829 году князь Голицын, обыгравший на крупную сумму графа В. А. Мусина-Пушкина, вынужден был оставить службу; он перешёл в Министерство иностранных дел. В 1835 году вышел в отставку с чином действительного статского советника. В 1839 году долги заставили его поступить на военную службу в Кавказский корпус в чине полковника, в 1843 году произведён в генерал-майоры и назначен командиром центра Кавказской линии, поэтому позднее получил прозвище «Centre», что означает «Центральный».

В 1849 году князь Голицын вследствие размолвки с М. С. Воронцовым вышел в отставку тайным советником и поселился в Москве в своём доме у Бутырской заставы, в бывшей городской усадьбе Вадковских (Федор Иванович Вадковский - первый владелец). После  усадьбой владела Надежда Васильевна Шепелева (в девичестве Энгельгардт), сестра матери Сергея Федоровича, который и стал наследником имения. В Москве он стал почётным и старейшим членом Английского клуба. 

В 1855 году во время Крымской войны 62-летний князь Голицын опять поступил на военную службу и командовал московским ополчением.

Умер Владимир Сергеевич 19 января 1861 года в Москве и был похоронен в родовой усыпальнице на Миусском кладбище.

Частная жизнь 

Владимир Сергеевич Голицын, «всегдашний повеса и вечный хохотун», был фигурой очень известной в обществе. Хорошо знавший Голицына А. М. Фадеев писал о нём: 

Голицын был знаменит на всю Москву как неистощимый и остроумный весельчак, организатор бесконечных праздников и забав. Своей острой сатирой он иногда больно ранил самолюбие властных особ и портил с ними отношения. В доме его устраивались музыкальные вечера, собирались артисты и литераторы, время он проводил в балах, маскарадах, в концертах. Он отличался умом и способностями, был большим знатоком и любителем музыки, не чуждался и литературы; любил казаться ценителем словесности, любил знакомиться с выдающимися людьми и покровительствовать талантам.

Среди сочинений Голицына романс «Дарует небо человеку» на стихи Пушкина. Поэт был хорошо знаком с Владимиром Голицыным и его женой. Известно, что они встречались в 1829 году, в первой половине 1831 года, когда Пушкин жил в Москве. Поэт упоминает о Голицыне в своем дневнике. Сохранились письма князя к Пушкину. Голицын посылал Пушкину сочинение Бальзака «Физиологию брака», вышедшее в Париже в 1830 году, «Мемуары» Байрона, опубликованные Томасом Муром. Французское издание их, вышедшее в 1830 году в 5 томах, было в библиотеке Пушкина и внимательно читалось им, по свидетельству Вяземского, в том же 1830 году
.

Дружба с Лермонтовым 
Знаком был Голицын и с поэтом М. Ю. Лермонтовым. Каждое лето Владимир Сергеевич приезжал на лечение с семьей в Пятигорск, и вокруг него собиралось лучшее общество приезжих из России и Кавказской армии. В 1841 году к обществу князя примкнул и М. Ю. Лермонтов.

Среди их развлечений во времена поэта одним из излюбленных были прогулки к пятигорскому подземному озеру Провал.
Эмилия Шан-Гирей писала: 

В начале июля 1841 года произошла размолвка между лермонтовским кружком и Владимиром Голицыным из-за устройства публичного бала для местного общества. По одной версии, друзья разошлись из-за того, что отказались пригласить на этот бал какую-то даму, которую хотел там видеть Голицын. По другой — Голицын пренебрежительно отозвался о всем кружке знакомых Лермонтова, заявив: «Здешних дикарей надо учить».

В Пятигорске тогда состоялось два бала: запомнившийся всем импровизированный бал в гроте Дианы, организованный при участии Лермонтова, и бал в Ботаническом саду, устроенный Голицыным. Многие говорили о том, что бал в гроте Дианы был устроен Лермонтовым в пику Голицыну.

Князь Голицын всегда относился к М Ю. Лермонтову со вниманием и уважением. Будучи в 1839—1842 годах командующим кавалерией на левом фланге Кавказской линии в отряде П. Х. Граббе, Голицын, высоко оценил участие Лермонтова в осенней экспедиции 1840 года в Малую Чечню, в рапорте начальству указывал, что поэт действовал «всюду с отличною храбростью и знанием дела», проявив 30 октября во втором сражении при р. Валерик «опыт хладнокровного мужества». В заключение Голицын представлял Лермонтова к награждению золотой саблей с надписью «За храбрость». Фрейлина Туркестанова 

Владимир Голицын в молодости пользовался большим успехом у женщин. Вигель Ф. Ф. писал о нём: 
А. М. Фадеев писал о Голицыне : 
Такова была трагическая смерть княжны Туркестановой, связанная с его именем. Эта история произошла в 1818—1819 годах в Петербурге. Фрейлина Варвара Ильинична Туркестанова (1775—1819), несмотря на свои годы, была:  Туркестанова увлеклась Голицыным, одновременно у неё была любовная связь с императором Александром I. Современники так и не поняли, что испытывал к Туркестановой сам Голицын. Одни говорили, что он будто бы держал на неё пари и даже подкупил горничную; другие, что Голицын был серьёзно влюблен в Туркестанову, но, застав у неё ночью Александра I, решил прекратить с ней отношения.

Весной 1819 года незамужняя фрейлина Туркестанова родила дочь, а 20 мая 1819 года Варвара Ильинична скончалась или от родов, или, приняв яд. Кто был отцом ребёнка так и осталось тайной, современники обвиняли попеременно то Голицына, то императора. Изучение переписки Туркестановой с Кристином, тоже не рассеивает тумана, окружающего её кончину. Княжна всегда тепло и сердечно отзывалась о Вольдемаре Голицыне, радовалась его успехам и огорчалась его неудачам: 
Официально было объявлено, что фрейлина Туркестанова умерла от холеры. Её дочь князь Голицын взял себе и дал ей своё отчество, девочку окрестили Марией, но в семье её прозвали Мими. Она вышла замуж за И. А. Нелидова, но в 1843 году умерла.
 Семья 

Жена (с 1 июля 1821 года) — Прасковья Николаевна Матюнина (1798—1881), атакарская помещица, дочь надворного советника Н. Ф. Матюнина. По словам А. М. Фадеева, Голицын считался не очень хорошим семьянином, хотя ценил свою жену, достойнейшую женщину, и любил своих детей. Похоронена на Миусском кладбище в Москве.  Дети:
 Надежда (1822—24.02.1833), умерла от кори.
 Сергей (1823—1879), коллежский секретарь, писатель. Был женат на Наталье Николаевне Обресковой (1847—1924), дочери Натальи Фёдоровны Ивановой.
 Александр (1825—1864), полковник. Был женат на Марии Ивановне Похвисневой (1836—1896).
 Владимир (1826—1844), юнкер егерского полка, погиб на Кавказе.
 Дмитрий Старший (1828—30.03.1831)
 Александра (03.02.1831—1900), основательница Скорбященского монастыря на месте родительской усадьбы в Вадковском переулке.
 Дмитрий Младший'' (183.—1835)

Награды 

 Орден Святой Анны 4-й степени (22.02.1813)
 Орден Святой Анны 2-й степени (20.01.1814, алмазные знаки 25.01.1828)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (12.12.1817)
 Орден Святого Владимира 3-й степени
 Орден Святого Станислава 1-й степени (31.10.1845)
 Орден Святой Анны 1-й степени (05.02.1847)
 Орден «Pour le Mérite» (Пруссия) (10.1814)

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 

Владимир Сергеевич
Камер-юнкеры (почётное звание Российской империи)
Генерал-майоры (Российская империя)
Тайные советники
Русские офицеры Наполеоновских и Революционных войн
Участники Кавказской войны
Похороненные на Миусском кладбище